Кановас () — испанская фамилия:
 Кановас дель Кастильо, Антонио (1828—1897) — испанский государственный деятель, поэт, историк и реставратор монархии в Испании.
 Льядо Кановас, Жизела (более известная как Джизела; род. 1979) — испанская певица каталонского происхождения.